Гарт может означать:

 Гарт — общее название сплавов свинца с сурьмой (0.5‑13 %) и оловом.
 Гарт (в типографском деле) — сбитый, изношенный, негодный, попорченный шрифт, предназначенный для переплавки в словолитне.
 Гарт () — организация пролетарских писателей 1920‑х годов на Украине и издававшийся ею альманах. Также театральный филиал «ГАРТ» — «Гурток аматорів робітничого театру» — «Кружок любителей рабочего театра».
 «Гарт» (журнал) — печатный орган ВУСПП (1927—1932).

Топоним 
 Гарт — село в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Гарт — село в Порецком районе Чувашии.
 Гарт — село в Бобровицком районе Черниговской области Украины.

Персоналии

Фамилия 
 Гарт, Брет (1836—1902) — американский прозаик и поэт.
 Гарт, Генрих (1855—1906) — немецкий журналист и писатель.
 Гарт, Дженни (род. 1972) — американская актриса.
 Гарт, Леонид Игоревич (1973—12012) — российский предприниматель и спортивный функционер.
 Гарт, Наталия Сергеевна (род. 1983) — российский предприниматель и спортивный функционер.
 Гарт, Юлиус (1859—1930) — немецкий журналист, поэт, писатель, издатель и литературный критик.

Псевдоним 
 Семён Семёнович Гарт (настоящее имя Самуил Соломонович Зусман; 1880—не ранее 1939) — русский философ, политический деятель, библиограф и публицист.

Примечания